Памятник Богдану Хмельницкому создан в честь гетмана Украины Богдана Михайловича Хмельницкого и приурочен к 300-летию Переяславской рады.

Автор памятника донецкий скульптор Павел Павлович Гевеке.

Памятник представляет собой конную фигуру. У Богдана Хмельницкого поднята правая рука, в которой он держит булаву. В левой руке он держит поводья. Конь под всадником вздыблен.

Установлено две копии памятника: в Донецке и Украинске.

Донецк 
Памятник в Донецке расположен в Пролетарском районе Донецка в сквере ДК «Юбилейный» по улице Большая Магистральная. Памятник был установлен в 1954 году.

Был единственным конным памятником Донецка, до установки в 2011 году памятника Александру Невскому на Шахтёрской площади и памятника Георгию Победоносцу в парке кованых фигур.

Дата установки неизвестна.

Выполнен из бронзы и выкрашен серой краской. Установлен на высоком постаменте, облицованном камнем. У памятника с момента установки была булава, впоследствии она была оторвана. В 2010 году памятник отреставрировали, приварив новую булаву. Кроме того фигуру гетмана раскрасили.

Украинск 
Памятник в Украинске был установлен 14 октября 1964 года возле шахты «Украина». Памятник выполнен из железобетона.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хмельницкий
Донецк
хме
Пролетарский район (Донецк)